Dziedzictwo Bourne’a (powieść)
 Dziedzictwo Bourne’a (film)